Морозкин — фамилия; имеет женскую форму Морозкина.
 Морозкин, Виктор Павлович (1937—1997) — российский специалист в области тепловых электрических станций, доктор технических наук, профессор.
 Морозкин, Николай Данилович (род. 1953) — российский физик, доктор физико-математических наук, ректор Башкирского государственного университета.
 Морозкин, Николай Иванович — ч.-корр. АМН СССР

Морозкина 
 Морозкина, Елена Николаевна (1922—1999) — российский архитектор-реставратор, искусствовед, поэт.

См. также 
 Морозкино